Логан има више значења:
 Маунт Логан, планина у Канади
 Округ Логан (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзаси Парис
 Округ Логан (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Логан (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Логан (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Логан (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Логан (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Округ Логан (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Логан (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Логан (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Логан (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Логан (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Логан (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Логан (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Логан (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Логан (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Логан (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Логан (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Логан (Северна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Логан (Ескарсега), насеље је у Мексику у савезној држави Кампече у општини Ескарсега
 Логан (филм), је амерички филм из 2017. године

Особе 

 Џими Логан, шкотски извођач, продуцент, импресиониста и редитељ
 Џони Логан, ирски певач и композитор
 Дејвид Логан, је америчко-пољски кошаркаш
 Филис Логан, шкотска глумица